Хедервари — большой ударный кратер в области южного полюса видимой стороны Луны.
 Куэн-Хедервари, Карой — венгерский государственный деятель, премьер-министр Королевства Венгрия.